Casola puede referirse a:

 Casola di Napoli, municipio de la Ciudad metropolitana de Nápoles, región de Campania, Italia 
 Casola in Lunigiana, localidad de la provincia de Massa-Carrara, región de Toscana, Italia 
 Casola Valsenio, municipio de la Provincia de Rávena, en Emilia-Romaña, Italia